Hodonice kan verwijzen naar de volgende Tsjechische gemeenten:
 Hodonice (okres Tábor)
 Hodonice (okres Znojmo)